Ясавеев () — это фамилия:
 Ясавеев, Искэндэр Габдрахманович (род. 1971) — российский социолог.
 Ясавеев, Роберт Латыпович (1947—2021) — российский писатель.